

Мещеряково — село, Буїнський район, Татарстан
 Мещеряково — село, Граховський район, Удмуртія